

Najlepsi w poprzednim sezonie

Zawody

Klasyfikacja

Bibliografia 
 

Klasyfikacje Pucharu Świata w biathlonie 2011/2012

ru:Кубок мира по биатлону 2011/2012. Общий зачёт#Женщины